Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1928 – 29. MŚ w łyżwiarstwie szybkim wieloboju mężczyzn, które odbyły się w szwajcarskim Davos w dniach 4–5 lutego 1928. Złoto zdobył Fin – Clas Thunberg.

Rezultaty 

 * = spadek na niższą pozycję
 NC = nie zakwalifikował się
 NU = nie ukończył
 NS = nie startował
 DQ = został zdyskwalifikowany

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl  [dostęp: 2016-09-04].

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1928 w sportach zimowych
1928 w Szwajcarii
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos